NGC 3861A
NGC 3861B